Jovem Pan FM Itapetininga é uma emissora de rádio brasileira sediada em Itapetininga, município do estado do São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 107.7 MHz e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 

A concessão da emissora é nova, vindo do município de São Miguel Arcanjo e as montagens começaram entre 2014 e 2015. A mesma entrou no ar inicialmente na frequência FM 88.9, em dezembro de 2016, em fase experimental com o nome Difusora Natureza FM. Operando apenas com 0.1 kw de potência na classe C, a mesma iria alcançar entre 5 e 7 cidades da região e de forma local em Itapetininga.

Em janeiro de 2017, foi anunciado que a mesma seria a nova afiliada da Jovem Pan FM e se chamaria Jovem Pan FM Sul Paulista. A estreia aconteceu em 23 de janeiro, as 12 horas, durante a abertura do programa Pânico.

Em 2019, a emissora necessitava mais potência, para alcançar mais cidades e assim, foi protocolado na Anatel, o aumento de potência. No segundo semestre, a Anatel alterou a frequência para FM 100.7, com classe B1.

No dia 29 de fevereiro de 2020, a emissora faz as suas mudanças e só começou a operar na nova frequência, por vota das 21 horas. A emissora recebeu um aumento significativo de potência, passando a operar com 3 kw de potência, o que aumentou sua abrangência, podendo chegar na região da grande Sorocaba. A mesma também alterou seu nome para Jovem Pan FM Itapetininga, por conta de uma regra da rede, que a emissora deve focar a cidade principal de sua área de atuação. A programação local atualmente conta com o Manhã da Pan, de segunda a sexta, das 08h as 10h, apresentado por Milton Júnior, Wesley Gamaliel, Inegy Júnior e Tenente Muller, o Na Balada Jovem Pan, as quintas e sextas, ap das 23h, apresentado pelo DJ Michel Max e Lili Ferreira e, recentemente, o Pan News, de segunda a sexta, das 17h as 18h, apresentado por Ismael Stranak e Wesley Gamaliel.

A Jovem Pan FM, já teve passagem na cidade, através da FM 101.5 que começou em 1992 e que atualmente pertence a Rede Gospel FM.

Em 2022, o grupo mais uma vez protocolou o pedido de aumento de potência da emissora, indo da classe B1 para A3, o que praticamente iria dobrar o número de cidades alcançadas atualmente. Para isso, a emissora teria que trocar de frequência, indo de FM 100.7 para FM 107.7. A mudança só aconteceu no dia 19 de janeiro de 2023.

Jovem Pan FM Itapetininga